Кропивник, або волове очко (Troglodytes troglodytes) — птах, один з найменших у фауні України.

Річка 
 Кропивник — річка в Івано-Франківській області, ліва притока Сівки

Села 
 Кропивник — Івано-Франківська область, Вигодська селищна громада
 Кропивник — Івано-Франківська область, Калуський район
 Кропивник — Львівська область, Самбірський район

Інше 
 Кропивник-1 — заповідне урочище, Івано-Франківська область, Долинський район
 Кропивник-2 — заповідне урочище, Івано-Франківська область, Долинський район
 Кропивник — ботанічна пам'ятка природи, Івано-Франківська область, Долинський район

Див. також 
 Кропивники